El nombre de Juan Villar puede referirse a los siguientes individuos:

 Juan Villar Prado (1811-1878), político y abogado chileno;
 Juan Villar Vázquez (1988), futbolista español;
 Juan José Villar Jiménez (1947), conocido como Juanito Villar, cantaor flamenco español.